Caurel, commune française des Côtes-d'Armor
 Caurel, commune française de la Marne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France